Black Rose steht für:

 Black Rose (dänische Band), dänische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band
 Black Rose (englische Band), englische NWoBHM-Band
 Black Rose (italienische Band), italienische Dark-Wave-Band
 Black Rose (schwedische Band), schwedische Heavy-Metal- und Hard-Rock-Band
 Black Rose (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rock-Band
 Black Rose: A Rock Legend, Album von Thin Lizzy (1979)

Siehe auch:
 Black Roses, Album von The Rasmus (2008)
 Schwarze Rose